

Geografia

Ewhurst (East Sussex)
Ewhurst (Hampshire)
Ewhurst (Surrey)